Evans Bentivogli – docente e dirigente sportivo italiano
 Franco Bentivogli – sindacalista italiano
 Giuseppe Bentivogli – partigiano italiano
 Marco Bentivogli – politico italiano